Mosport Can-Am — этап серии Can-Am, проводившийся на трассе Mosport International Raceway в 1966-86 годах.

Общая информация 
Самый первый приз носил наименование Гран-при Канады и был последней гонкой под этой вывеской, разыгранной не для техники класса Формула-1.

В 1966-67, 1969-74, 1977-80 годах в календарь сезона Can-Am было включено по одной гонке в Моспорте, а в 1981-86 — две.

В эпоху двух гонок трижды оба заезда покорялись одному пилоту: в 1981-м году успех праздновал итальянец Тео Фаби, в 1982 — американец Эл Анзер-младший, а в 1984 — ирландец Майкл Роу.

Часто в гонке побеждал пилот, завоевавший в том сезоне титул чемпиона серии. Единственным пилотом, кому дважды удалось совместить победу в Моспорте и титул чемпиона серии, является француз Патрик Тамбе.

Победители

См. также 
 Гран-при Моспорта

Ссылки 
 Ultimate Racing History: Архив состязаний в Моспорте 
 Racing Sports Cars: Архив состязаний в Моспорте 
 World Sports Racing Prototypes: Архив состязаний Can-Am